Піско́рський:

 Піскорський Володимир Костянтинович (1867, Одеса — 1910, Казань) — історик.
 Піскорський Костянтин Володимирович (1892, Київ — 1922) — живописець.